{{Ficha de noble
|nombre = Simeón de Habsburgo-Lorena 
|título = Archiduque de Austria
|imagen = Simeonofaustria.jpg
|nombre completo = Simeón Carlos Eugenio José Leopoldo 
|epígrafe = 
|reinado =
|coronación = 
|fecha de nacimiento = 29 de junio de 1958 ()
|lugar de nacimiento = Katana, Kivu del Sur, Congo Belga  
|fecha de defunción = 
|lugar de defunción = 
|lugar de entierro = 
|consorte = María Paloma de Borbón-Dos Sicilias 
|descendencia = 
 Juan Rodolfo Antonio María de Austria 
 Luis Cristián Francisco María de Austria 
 Isabel Rocío Maravillas Lourdes de Austria 
 Carlota Adelaida Teresa María de Austria 
 Felipe José Cristián María de Austria 
|casa real = Casa de Habsburgo-Lorena
|himno real = 
|padre = Rodolfo de Habsburgo-Lorena 
|madre = Xenia Chernysheva-Besobrasova
|religión = Católico
}}
Simeón de Habsburgo-Lorena (Katana, Kivu del Sur, Congo Belga, 29 de junio de 1958) es un archiduque de Austria, hijo del archiduque Rodolfo de Habsburgo-Lorena y de su primera esposa, la condesa rusa Xenia Chernysheva-Besobrasova. Simeón es nieto paterno del último emperador del Imperio austrohúngaro, Carlos I de Austria y IV de Hungría y de su esposa, la emperatriz Zita.

Biografía 
El archiduque Simeón Carlos nació el 29 de junio de 1958 en Katana, Kivu del Sur, Congo Belga (actual República Democrática del Congo) durante la estadía de su familia en la colonia belga por motivos de trabajo, su padre el archiduque Rodolfo era dueño de un cafetal en la provincia oriental de Kivu del Sur. La madre del archiduque murió cuando tenía 10 años en 1968 tras un choque automovilístico en Francia en el cual su padre también resultó herido de gravedad. Su hermano menor Juan de Habsburgo-Lorena también falleció en un accidente de automóvil en 1975 con tan solo 13 años. Su padre Rodolfo de Habsburgo-Lorena se casó nuevamente en 1971 con la princesa alemana Ana Gabriela de Breda (n. 1940) de este matrimonio nació su hermana Catalina de Habsburgo-Lorena. Actualmente, el archiduque y su familia viven en el principado de Liechenstein por cuestiones de trabajo.

Matrimonio 
Simeón de Habsburgo-Lorena contrajo matrimonio el día 13 de julio de 1996 en la finca La Toledana en Retuerta del Bullaque con la princesa María Paloma de Borbón-Dos Sicilias, hija del infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y la princesa Ana de Orleans. El matrimonio tiene cinco hijos:

 Juan Rodolfo Antonio María de Austria (n. el 29 de octubre de 1997 en Hohenems, Vorarlberg, Austria).
 Luis Cristián Francisco María de Austria (n. el 16 de noviembre de 1998 en Grabs, San Galo, Suiza).
 Isabel Rocío Maravillas Lourdes de Austria (n. el 14 de noviembre de 2000 en Grabs, San Galo, Suiza).
 Carlota Adelaida Teresa María de Austria (n. el 16 de enero de 2003 en Grabs, San Galo, Suiza).
 Felipe José Cristián María de Austria (n. el 15 de enero de 2007 en Grabs, San Galo, Suiza).

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Insigne y Real Orden de San Jenaro.

Ancestros

Referencias 

Casa de Habsburgo-Lorena
Caballeros de la Orden de San Jenaro